Bandiagara kan syfta på:

 Bandiagara (ort), ort i Mali
 Bandiagara Cercle, krets i Mali
 Bandiagaraklippan, världsarv i Mali